Сенников — русская фамилия. Известные носители:
 Сенников, Александр Николаевич (род. 1972) — ботаник-систематик.
 Сенников, Анатолий Серафимович (род. 1927) — советский и российский хозяйственный и партийный деятель.
 Сенников, Аркадий Андреевич (1908—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Сенников, Леонид Фёдорович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда, тракторист. 

 Сенникова, Елена Владимировна (род. 1979) — российская волейболистка.